Courgenay ist der Name zweier Gemeinden:
 Courgenay JU im Kanton Jura, Schweiz
 Courgenay (Yonne) im Département Yonne, Frankreich

Courgenay steht für:

 Gilberte de Courgenay (Film), Film von 1942 des Regisseurs Franz Schnyder

Courgenay ist der Familienname folgender Personen:
 Gilberte de Courgenay (1896–1957), Schweizer Kellnerin, die zum Soldatenidol wurde